Platylophus je rod ptáků z čeledi krkavcovití (Corvidae).

Systém 
Seznam dosud žijících druhů:

 Sojka křiklavá - Platylophus galericulatus

Reference

Externí odkazy 
 
 

Krkavcovití